Појам Оукланд може да се односи на:
Оукланд (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
Оукланд (Флорида), град у САД у држави Флорида
 Оукланд (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Оукланд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Оукланд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Оукланд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Оукланд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Оукланд (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Оукланд (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Оукланд (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Оукланд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Оукланд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Оукланд (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Оукланд (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Оукланд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Оукланд (округ Камбрија, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Оукланд (округ Лоренс, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Оукланд (округ Сасквехана, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија

Види још 
 Окланд